Финал Кубка Хорватии по футболу 2017 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Хорватии сезона 2016/2017, в котором встречались загребское «Динамо» и «Риека». Матч состоялся 31 мая на стадионе «Вартекс» в Вараждине. Матч завершился победой «Риеки» со счётом 2:1.

Путь к финалу

Матч

Ссылки 
Официальный сайт 

2017
Матчи ФК «Динамо» Загреб
Матчи ФК «Риека»
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2017 году
События 31 мая
Май 2017 года